Talbrücke Haseltal steht für:

 Talbrücke Haseltal (A 71) bei Meiningen
 Talbrücke Haseltal (A 73) bei Suhl